ECDL steht für:
 , ein europäisches Zertifikat zur Bedienung von PCs
 ein Diodenlaser mit externem Resonator (), siehe Diodenlaser

ECDL